Marcolli peut faire référence à :

Patronymes  

 Matilde Marcolli (1969-), mathématicienne et physicienne italienne.
 Raffaele Marcoli (1940-1966), coureur cycliste italien.
 Le Trophée Raffaele Marcoli est une course cycliste en son hommage.

Homonymie de patronyme